Kastrop bezeichnet:

 frühere Schreibweise für Castrop

Kastrop ist der Familienname folgender Personen:

 Bartold Kastrop (~1460–~1531), deutscher Bildschnitzer
 Christian Kastrop, Fechtmeister
 Christian Kastrop (Staatssekretär) (* 1959), deutscher Ökonom und politischer Beamter
 Jessica Kastrop (* 1974), deutsche Moderatorin, siehe Jessica Libbertz